Storchnest ist der deutsche Name dreier Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:

 in Polen:
 Storchnest, Kreis Lissa, Posen: Osieczna (Großpolen), Stadt im Powiat Leszczyński, Woiwodschaft Großpolen
 Storchnest, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen: Mokajny, Dorf in der Gemeinde Rychliki (Reichenbach) im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

 in Russland:
 Storchnest, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Schirokoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad

Storchnest ist zudem die Bezeichnung eines Kletterfelsens im Rathener Gebiet der Sächsischen Schweiz

Siehe auch:

 Storchennest
 Storchsnest